Ponoka (plaats), een plaats in Canada
Ponoka (band), een Nederlandse indierock band